Il singolare del torneo di tennis Brunei Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Louis Gloria che ha battuto in finale Daniel Nestor 6-3, 2-6, 6-2.

Teste di serie

 Jamie Morgan (primo turno)
 Assente
 Mario Visconti (secondo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)

 Assente
 Filip Dewulf (secondo turno)
 Lionel Roux (primo turno)
 Roger Smith (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brunei Challenger 1992